Довжанська міська громада — громада у Луганській області
 Довжанська сільська громада — громада у Закарпатській області